Игорь Валентинович Станкевич (род. 31 августа 1958, Нижний Тагил, Свердловская область, РСФСР, СССР) — российский и советский военнослужащий, участник боевых действий на территории республики Афганистан, Герой Российской Федерации. Политрук, заместитель командира 81-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии по политической части. Полковник в отставке с 1999 года. Депутат Государственной думы VII созыва, член фракции «Единая Россия» (2016—2021).

Служба в армии 
В 1975—1979 годах учился в Новосибирском высшем военно-политическом общевойсковом училище, член КПСС. Военную службу начал в частях специального назначения, где прослужил шесть лет.

В 1985—1987 годах проходил службу в составе Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, участник Афганской войны (1979—1989) в должности командира «отряда агитации и пропаганды» 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии в г. Кундуз.

За образцовое несение воинской службы был награждён орденом «Красной звезды» и орденом «За службу Родине» третьей степени.

В 1992—1996 годах являлся заместителем командира 81-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии по политической части.

Заместитель командира 81-го мотострелкового полка по воспитательной работе подполковник И. В. Станкевич отличился в боевых действиях первой чеченской войны. В ходе штурма Грозного находился в боевых порядках полка и организовывал морально-психологическое обеспечение выполнения боевой задачи. Когда 31 декабря 1994 года при выполнении боевой задачи в районе Президентского дворца в Грозном был тяжело ранен и выбыл из строя командир полка полковник А. А. Ярославцев, подполковник Станкевич в экстремальных условиях лично возглавил сводный отряд полка и двое суток успешно командовал им. Возглавляемый им отряд не потерял ни одного бойца, а число раненых было минимальным. 

За проявленный личный героизм, умелое командование в боевых действиях Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 1995 года подполковнику И. В. Станкевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Общественная и политическая деятельность 
В 1999—2006 годах глава Ленинского района города Самара. 

В 2009—2010 годах первый заместитель Председателя Самарского областного Совета ДОСААФ России

В 2007—2016 годах председатель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества», председатель Самарского отделения Российского военно-исторического общества, Член Общественной палаты Самарской области.

В 2015—2016 годах врио секретарь самарского регионального отделения ВПП Единая Россия, сменив на посту Александра Фетисова. В 2016 году после избрания депутатом Государственной думы, уступил пост секретаря партии Екатерине Кузьмичёвой.

В 2016 году по результату предварительного голосования Единой России в округе занял третье место, несмотря на это на выборах в Государственную думу был выдвинут и избран депутатом по 162 Промышленному одномандатному избирательному округу, Самарской области. В Государственной думе вошёл в члены комитета ГД по аграрным вопросам

В 2018 году депутатом в Государственной думе проголосовал за повышение пенсионного возраста.

В 2021 году проиграл выборы в Государственную думу (2021), уступив кандидату от КПРФ Михаилу Матвееву, поддержанному «Умным голосованием». Когда стало известно, что после обработки 99,72 % протоколов побеждает Матвеев, Станкевич попытался оспорить итоги и подал три жалобы в самарскую избирательную комиссию, все они были отклонены.

Законотворческая деятельность 
С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной думы VII созыва, выступил соавтором 38 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

В 2020 году выступил инициатором скандального законопроекта о регулировании азартных игр. Предложение было выдвинуто в кратчайшие сроки и вызвало массу разногласий с министерствами. В предложении Станкевича-Дерябкина инициировалось создание публично-правовой компании, как регулятора, и ООО, как оператора игорной деятельности в России. Снижение целевых отчислений на развитие спорта от букмекерской деятельности и массу противоречий действующему законодательству РФ. В ходе обсуждения законопроекта было высказано множество замечаний от депутатов разных фракций.

Награды 
 Герой Российской Федерации (13 июня 1996 года)
 орден Красной Звезды
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени
 медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Знак ЦК ВЛКСМ «За воинскую доблесть»

Память 
 Имя Станкевича выбито на памятной стеле Героев, установленной у Дома офицеров в Самаре
 На мемориале Новосибирского военного училища установлен бюст

Критика  
Сослуживцы Станкевича, полковник Николай Макарин и председатель Совета ветеранов Афганистана майор Владимир Караханян назвали Станкевича «не годяем» и «липовым героем», изложив альтернативную версию событий 31 декабря 1994 года, в результате которых 98 военнослужащих погибли, 59 пропали без вести и попали в плен к чеченским бандитам, свыше половины единиц бронетехники было потеряно.

Примечания

Ссылки 
 Новосибирская книга памяти
 Игорь Станкевич

Участники Афганской войны (1979—1989)
Участники Первой чеченской войны
Члены Российского военно-исторического общества
Военнослужащие военно-политического состава СССР
Члены КПСС
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Политики Самары